Millionnaire – singolo di Soprano del 2014
 Millionnaire – programma televisivo francese
 Millionnaire – miniserie televisiva tunisina del 2021

Pagine correlate 
 Millionaire